Béranger oder Beranger ist der Familienname folgender Personen:

 George Beranger (1893–1973), australisch-amerikanischer Schauspieler
 Jean Béranger (Kritiker), französischer Autor und Filmkritiker
 Paul Béranger (1892–??), französischer Diskuswerfer
 Pierre-Jean de Béranger (1780–1857), französischer Lyriker und Liedtexter